Аню́й — многозначный гидроним:
 Анюй — река, правый приток Колымы.
 Анюй — река, правый приток Амура.

См. также 
 Большой Анюй — река бассейна Колымы.
 Малый Анюй — река бассейна Колымы.